Akansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Akansaari (ö i Lappland, Östra Lappland),  (1 ha)
2. Akansaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,78, long 27,55),  (1 ha)
3. Akansaari (ö i Norra Savolax), Nordöstra Savolax,  (12 ha)
4. Akansaari (ö i Lappland, Norra Lappland),  (1 ha)
5. Akansaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa,  (20 ha)
6. Akansaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen),  (2 ha)

Se även 
 Akkasaari

Robotskapade Finlandförgreningar